Física:
 Funció de partició, usada en mecànica estadística i teoria quàntica de camps
 Heràldica:
 Partició (heràldica), divisió regular d'un camper o d'alguna part del camper.
 Informàtica:
 Partició de disc, part d'un disc dur que funciona com a disc dur virtual independent.
 Matemàtiques:
 Partició (matemàtiques), subdivisió d'un conjunt.
 Partició d'un enter, manera d'escriure un enter com a suma d'enters.
 Política:
 Partició (política), canvi de fronteres polítiques que divideix un país.
 Partició de Bèlgica
 Partició de Bengala (1947)
 Partició de l'Imperi Carolingi (806)
 Partició de l'Imperi Otomà
 Partició de l'Índia
 Partició d'Irlanda
 Pla de les Nacions Unides per a la partició de Palestina
 Partició de Polònia

Vegeu també:
 Divisió (desambiguació).